Симинок има више значења:

 Симинок (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Симинок (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији